Nunda Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Nunda Township du comté de Lake dans le Dakota du Sud.
 Nunda Township du comté de McHenry dans l'Illinois.
  du comté de Cheboygan dans le Michigan.
  du comté de Freeborn dans le Minnesota.

Homonymie de townships